Pede ist der Familienname folgender Personen:

 Anni Pede (* 1940), deutsche Leichtathletin
 Jean Pede († 2013), belgischer Politiker
 Miriam Pede (* 1975), deutsche Moderatorin und Journalistin
 Stefan Pede (* 1980), deutscher Comicautor